Hendrik Backer (politicus), Nederlands politicus
Hendrik Backer (striptekenaar) of Henk Backer, Nederlands striptekenaar